Юношеский клуб космонавтики им. Г. С. Титова Санкт-Петербургского Дворца творчества юных. Существует с 15 октября 1961 года, носит имя второго советского космонавта Германа Степановича Титова.

Образовательная программа

Комплексная образовательная программа клуба рассчитана на 3 года обучения, по окончании которого учащиеся получают «Свидетельство о дополнительном образовании».

Образовательная среда клуба включает в себя несколько направлений обучения:

аэрокосмические технологии (общая и наблюдательная астрономия, астрофизика, история космонавтики, основы ракетно-космической техники, спутниковая навигация, занятия на авиационном тренажере);

информационные технологии (офисные технологии, организация баз данных, компьютерный дизайн, организация клиент-серверных систем, аудиовизуальные технологии);

социально-значимые проекты (в коллективе действует система соуправления, ребята сами занимаются организацией праздников и творческих мероприятий, издают клубный журнал «Пифагор»);

научно-исследовательская деятельность (информационное сопровождение научно-исследовательской деятельности, участие в конференциях и конкурсах различного уровня);

оздоровительно-спортивные мероприятия (учащиеся занимаются в бассейне и тренажерном зале УОК «Фонтанка, 37», проводятся соревнования по настольному теннису, шахматам и шашкам) Во время школьных каникул осуществляются лагерные сборы и походы.

Все занятия бесплатные.

История 
С 1986 года находится в Сервизном корпусе Дворца творчества юных

Выпускники 
 Храмов, Анатолий Геннадьевич — 11-й выпуск, 1974 год.
 Борисенко, Андрей Иванович — 17-й выпуск, 1980 год.
 Следнев Владимир Иванович-3-й выпуск, 1966 год.

Ссылки 
 Страница клуба на сайте Дворца творчества юных.
 Страница клуба.
 30.03.11, «Аргументы и факты» .
 В новостях федерального космического агентства .
 Журнал «Российский космос».
 12.04.10, Санкт-Петербургские ведомости, К звездам по-прежнему через тернии.
 10.02.10, телеканал «НТВ», Космоцентр в Аничковом.
 10.02.10,телеканал «100 ТВ», «Радар» растит новое поколение конструкторов.

Учреждения дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге
Космонавтика России
Космонавтика СССР
Объекты, названные в честь Германа Титова